Дарко Чурлинов (; родился 11 июля 2000 года в Скопье, Македония) — македонский футболист, полузащитник английского клуба «Бернли» и сборной Северной Македонии.

Клубная карьера 
Чурлинов — воспитанник немецких клубов «Ганза» и «Магдебург». В 2016 году Дарко присоединился к юношеской команде «Кёльна».

Международная карьера 
28 марта 2017 года в товарищеском матче против сборной Белоруссии Чурлинов дебютировал за сборную Македонии, в возрасте 16 лет и 8 месяцев, став самым молодым игроком национальной команды за всю историю.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Бернли»